Інвентар — це назва в корпоративному описі предметів, що мають порядок обліку, поступове знецінення і, в підсумку, списання.

Інвентар може стосуватися:

 Інвентар — сукупність господарських або інших предметів, що входять до складу майна якого-небудь господарства, підприємства або установи. 
 Садовий інвентар — переважно в сільському господарстві: сукупність предметів, необхідних для якої-небудь галузі діяльності, предмети, що входять до складу комерційного майна якого-небудь господарства, підприємства або установи.
 Спортивний інвентар — сукупність спортивного обладнання, що входять до складу майна якого-небудь комерційного господарства, підприємства або установи.
 Інвентар — список майна (зокрема, рухомого).
 Інвентарі — господарські описи міст, замків, королівських, старостинських і поміщицьких маєтностей на західноукраїнських землях, Правобережній Україні, в Білорусі, Литві і Польщі в 15 — 1-й пол. 19 ст.
 Інвентаризація — спосіб перевірки зі складанням опису, переліку об'єктів, фактичної наявності і стану активів і зобов'язань шляхом перерахунку, перемірювання, зважування або звірки розрахунків за встановленою процедурою. Це перелік поточних умов і ситуацій у бухгалтерському обліку, навколишньому середовищі (екологічна інвентаризація або картографування), сільському господарстві, промисловості, охороні здоров'я тощо.